Rezultaty Rajdu Australii (20th Repco Rally Australia), 10. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2009 roku, który odbył się w dniach 3-6 września:

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Klasyfikacja po 10 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

Przypisy 

2009
Australia
2009 w Australii